Salungarna är fyra skär i Brändö kommun på Åland (Finland). De ligger i den östra delen av landskapet,  km öster om huvudstaden Mariehamn. Salungarna består av fyra skär. Salungarna är naturskyddsområde.

Ingående skär
Höga Salungen,  (3 ha)
Låga Salungen,  (2 ha)
Stora Salungen,  (3 ha)
Salungs revet,  (2 ha)

Källor 

Skär i Åland
Öar i Brändö
Åländska öar i Skärgårdshavet